Match est une enseigne de grande distribution (supermarchés) du groupe belge Louis Delhaize active en Belgique, France et au Luxembourg. Son PDG  se nomme Louis Bouriez.

Spécialiste des produits frais, de la boucherie traditionnelle et de l'écologie, l’enseigne se présente comme un supermarché de proximité.

Elle est exploitée en France par la société des Supermarchés Match qui compte 136 établissements actifs fin 2019.

Histoire 
Le , Cora et Match, appartenant au Groupe Louis Delhaize, adhèrent à la centrale d'achat de Carrefour, tant pour les contrats alimentaires que non-alimentaires, mais exclut les produits frais et ceux en marques de distributeur.

Implantation 
Les supermarchés Match regroupent environ 113 supermarchés alimentaires en France, 127 en Belgique, 28 au Luxembourg. 

Les magasins français sont essentiellement répartis sur trois grandes zones géographiques que sont l’Est, la région Lorraine et Hauts-de-France, mais aussi 16 points de vente dans les départements d'Outre-mer et Territoire d'Outre-mer : 3 en Guyane, 7 en Guadeloupe, 4 en Martinique, et dans les îles de Saint-Martin (1), à l'archipel de Langlade-Miquelon (1) et anciennement à Saint-Barthélemy (devenu Super U).

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste d'enseignes de la grande distribution en Belgique
 Smatch

Lien externe 
 Site officiel de Match

Notes et références 

Enseigne de supermarchés ayant son siège en Belgique
Entreprise fondée en 1935